Händle ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Händle (* 1965), deutscher Ruderer
 Roland Händle (* 1967), deutscher Ruderer